

Informatica 
 Snap! – programma educativo basato su browser e che consente di creare applicativi
 Snap – formato di pacchettizzazione rivolto alle distribuzioni GNU/Linux, sviluppato da Canonical Ltd e da terze parti.
 Subnetwork Access Protocol – protocollo IEEE 802.2

Musica 
 Snap! – gruppo musicale tedesco di musica elettronica
 Snap! – album dei The Jam
 Snap – singolo di Rosa Linn del 2022

Altro 
 Snap – movimento di gioco nel football americano
 Snap (Sbalzo) – in meccanica la derivata dello strappo rispetto al tempo.
 Pokémon Snap – videogioco della serie Pokémon per Nintendo 64
 Systems Nuclear Auxiliary Power Program – programma sperimentale di generatore termoelettrico a radioisotopi (RTG)
 Sarawak National Party – partito politico malese
 Selected Nomenclature for Air Pollution – classificazione delle attività che emettono sostanze inquinanti in atmosfera
 Survivors Network of those Abused by Priests – associazione che tutela i bambini vittime di abuso da parte del clero cattolico

Altri progetti